Perišić oder Perisic ist der Familienname folgender Personen:

 Đorđe Perišić (* 1941), jugoslawischer Schwimmer und Wasserballspieler
 Dragan Perišić (* 1979), serbischer Fußballspieler
 Ivan Perišić (* 1989), kroatischer Fußballspieler
 Jovan Perišić (* 1972), bosnisch-serbischer Turbofolk-Sänger
 Marko Perišić (* 1991), bosnischer Fußballspieler
 Momčilo Perišić (* 1944), serbischer General
 Radmila Perišić (* 1980), serbischer Judoka
 Vanja Perišić (* 1985), kroatische Leichtathletin
 Zoran Perisic (* 1940), serbischer Spezialeffektkünstler, Regisseur und Erfinder des Zoptic-Mechanismus